Orchidoideae is een botanische naam voor een onderfamilie van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

Het is op een na grootste onderfamilie van de orchideeën, na de onderfamilie Epidendroideae. Ze is wereldwijd verspreid en omvat ongeveer 208 geslachten en 3630 soorten.

Ook de soorten van de voormalige onderfamilie Spiranthoideae zijn tegenwoordig als de tribus Cranichideae in de Orchidoideae opgenomen.

De meeste Europese orchideeën behoren tot deze onderfamilie.

Naamgeving en etymologie 
 Synoniem: Spiranthoideae
 Engels: Orchidoids

De botanische naam Orchidoideae is afgeleid van een van de geslachten uit deze groep, Orchis.

Kenmerken
Orchidoideae-soorten worden gekenmerkt door bloemen waarvan het gynostemium nog slechts één vruchtbare, rechtopstaande meeldraad bezit, en waarbij het rostellum of het viscidium samenhangt met de basis van de meeldraad. De pollinia kunnen van elkaar gescheiden worden.

Verspreiding 
Orchidoideae-soorten zijn allen terrestrische orchideeën, die wereldwijd verspreid zijn, behalve Antarctica.

Taxonomie 
Orchidoideae-soorten omvatten twee nog niet benoemde subclades met telkens twee tribus, op hun beurt onderverdeeld in 18 subtribus, 208 geslachten en ongeveer 3630 soorten.

De stamboom van de onderfamilie Orchidoideae zou er als volgt kunnen uitzien:

 Subclade:
 Tribus: Codonorchideae
 Geslacht: Codonorchis
 Tribus: Orchideae
 Subtribus: Habenariinae
 Subtribus: Orchidinae
 Tribus: Diseae
 Subtribus: Brownleeinae
 Subtribus: Coryciinae
 Subtribus: Disinae
 Subtribus: Huttonaeinae
 Subtribus: Satyriinae
 Subclade:
 Tribus: Cranichideae
 Subtribus: Cranichidinae
 Subtribus: Goodyerinae
 Subtribus: Manniellinae
 Subtribus: Megastylidinae
 Subtribus: Pachyplectroninae
 Subtribus: Prescottiinae
 Subtribus: Pterostylidinae
 Subtribus: Spiranthinae
 Tribus: Diurideae
 Subtribus: Acianthinae
 Subtribus: Caladeniinae
 Subtribus: Cryptostylidinae
 Subtribus: Diuridinae
 Subtribus: Drakaeinae
 Subtribus: Prasophyllinae
 Subtribus: Rhizantthellinae
 Subtribus: Thelymitrinae
 Tribus: Chloraeeae
 Subtribus: Chloraeinae

Een aantal van deze subtribus zijn polyfyletisch, wat laat vermoeden dat deze indeling nog aan verandering onderhevig is.

De tribus Diceratosteleae, die vroeger deel uitmaakte van de onderfamilie Spiranthoideae, wordt tegenwoordig bij de onderfamilie Epidendroideae ondergebracht.

Zie ook 
 Taxonomie en fylogenie van de orchideeënfamilie

 Orchidoideae